Мариан Дирнбах (; 13 сентября 1979 года; Братислава, ЧССР) — словацкий футболист, нападающий. В 1999 году сыграл три матча за национальную сборную Словакии, также выступал за юношескую и молодёжную сборные своей страны.

Основную часть своей карьеры провёл в клубах Словакии, наиболее известные среди которых «Нитра», «Тренчин», «Ружомберок», «Интер». Также выступал за чешские клубы, играл за латышское «Сконто» и узбекистанский «Насаф».

Ссылки 
 Профиль на сайте national-football-teams.com 

Футболисты Словакии
Игроки ФК «Нитра»
Игроки ФК «Тренчин»
Игроки ФК «Ружомберок»
Игроки ФК «Виктория Жижков»
Игроки ФК «Хмел»
Игроки ФК «Интер» Братислава
Игроки ФК «Сконто»
Игроки ФК «Насаф»
Игроки ФК «Спартак» Миява